Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Sébastien :
 la cathédrale Saint-Sébastien de Bratislava en Slovaquie ;
 la cathédrale Saint-Sébastien de Rio de Janeiro au Brésil.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

Sébastien
~